Osoby o tym nazwisku:
 Ambroży Skopowski – katolicki duchowny
 Czesław Skopowski – polski archiwista, działacz oświatowy i społeczny, pedagog, geograf, socjalista